USS Sculpin (1939)
 USS Sculpin (SSN-590)